Бьорн Ричард Сундквист (; род. 16 июня 1948 года, Хаммерфест, Норвегия) — норвежский актёр театра и кино. Бьорн Сундквист много лет работал в Норвежском национальном театре и в Норвежском театре Осло. Является одним из самых востребованных норвежских актеров. Бьорн имеет норвежские, шведские и русские корни.

Фильмография

Ссылки 
 
 Бьорн Сундквист на сайте КиноПоиск

Лауреаты премии «Аманда» за лучшую мужскую роль
Киноактёры Норвегии